Eilhausen ist:

ein Ortsteil der Stadt Lübbecke, siehe Eilhausen (Lübbecke)
ein ehemaliges Wasserschloss und Gut im Ortsteil Kohlgrund der Stadt Bad Arolsen; siehe Eilhausen (Bad Arolsen)